Ендрю Джон Вайлс (англ. Sir Andrew John Wiles, нар. 11 квітня 1953, Кембридж, Кембриджшир, Східна Англія, Велика Британія) — британський математик.
 9999 Вайлс (9999 Wiles) — астероїд головного поясу.